Родольфо Гамарра (; 10 грудня 1988, Асунсьйон, Парагвай) — парагвайський футболіст.
 Августін Гамарра, Августін Гамарра-і-Месіа (ісп. Agustín Gamarra y Messia, 27 серпня 1785, Куско — 18 листопада 1841, Болівія) — перуанський військовий, державний і політичний діяч.
 Карлос Гамарра (ісп. Carlos Gamarra, нар. 17 лютого 1971, Іпакарай) — парагвайський футболіст, захисник. 
 П'єр Гамарра (фр. Pierre Gamarra, [10 липня 1919(19190710) — пом. 20 травня 2009) — французький письменник, есеїст та критик.